Leif Henriksson, švedski hokejist, * 26. maj 1943, Degerfors, Švedska, † 15. marec 2019.

Henriksson je v švedski ligi igral za klube Bofors IK, KB Karlskoga in Västra Frölunda HC, za slednjega kar trinajst zaporednih sezon do upokojitve oziroma na 347-ih prvenstvenih tekmah. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih medalj, skupno je za reprezentanco nastopil na 61-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KB Karlskoga
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 9
| 4
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 8
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 12
| 9
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 13
| 19
| 32
|
| 8
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 14
| 18
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 70/71
|
| 27
| 13
| 15
| 28
| -24
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 12
| 5
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 5
| 5
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 73/74
|
| 33
| 10
| 9
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 74/75
|
| 17
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 75/76
|
| 29
| 8
| 12
| 20
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 76/77
|
| 24
| 7
| 6
| 13
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 291
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 216
| bgcolor="#7FFF00" | -24
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Bofors IK
Hokejisti KB Karlskoga
Hokejisti Västra Frölunda HC
Trenerji Västra Frölunda HC
Trenerji Bofors IK